Myriodiscus är ett släkte av svampar. Myriodiscus ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Myriodiscus

en:Myriodiscus